Comitatul Greene, conform originalului din limba engleză, Greene County, este numele a paisprezece comitate din Statele Unite ale Americii, toate numite în onoarea generalui Nathanael Greene, unul din eroii Războiului de independență al Statelor Unite ale Americii (1775 - 1783).

 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Greene, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Comitatul Greene (dezambiguizare)
 Greene (dezambiguizare)
 Comitatul Green (dezambiguizare)
 Green (dezambiguizare)